Ternate puede referirse a:

 Ternate, pequeña isla y ciudad en las islas Molucas
 Ternate, municipio de cuarta clase en la provincia de Cavite, Filipinas
 Ternate, localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía
 Sultanato de Ternate, reino musulmán que existió en Indonesia a partir de 1257